Турнон — производное слово от Тур, которое встречается в романских языках в качестве фамилии и географических названиях:

Персоналии 
 Турнон, Жан-Франсуа (1909—1986) — французский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Турнон, Франсуа де (1489—1562) — кардинал, французский государственный деятель.
 Турнон, Шарль-Тома де — итальянский кардинал.
 Турнон-Симиан,  Камилл де — пэр Франции.

Топонимы Франции 
 Турнон-Сен-Мартен — коммуна региона Центр, департамент Эндр.
 Турнон-Сен-Мартен — кантон региона Центр.
 Турнон-сюр-Рон — город департамента Ардеш, на правом берегу Роны.
 Турнон-сюр-Рон — кантон.
 Турнон-сюр-Рон — округ региона Рона-Альпы.

Примечания